Чемпионат Южной Кореи по конькобежному спорту в классическом многоборье — ежегодное соревнование по конькобежному спорту, проводится среди мужчин и женщин.

Призёры мужчины

Женщины 

Конькобежный спорт в Республике Корея
Национальные чемпионаты по конькобежному спорту